Тигроловы () — приключенческий роман с автобиографическими элементами украинского писателя Ивана Багряного
 Тигроловы — советский документальный фильм 1955 года
 Тигроловы () — украинский фильм-драма 1994 года, экранизация одноимённого романа, режиссёр Ростислав Синько